Erupcija (lat. eruptio) je izraz koji se najčešće rabi za:

 vulkanska erupcija, izbacivane lave, stijena, pepela i plinova iz vulkana 
 izbacivanje vodene pare iz gejzira
 u prenesenom značenju, naglo izražavanje, očitovanje osjećaja ili raspoloženja; izljev, provala